Veazie ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Veazie (Louisiana)
 Veazie (Maine)
 Veazie (Washington)

Siehe auch:
 Veasey